Aleksander Sergejevič Jakušev (), ruski hokejist, * 2. januar 1947, Moskva.

Jakušev je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Spartak Moskva, kariero je končal pri klubu EC Kapfenberg v avstrijski ligi. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in osmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil pet zlatih, dve srebrni in eno bronasto medaljo. V letih 1999 in 2000 je bil selektor ruske reprezentance.

Leta 1970 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2003 v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2018 pa v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
| 44
| 34
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 44
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 42
| 50
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 43
| 33
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 40
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 32
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 11
| 4
| 15
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 8
| 7
| 4
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 29
| 26
| 10
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 9
| 6
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 32
| 26
| 11
| 37
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 7
| 7
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 7
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 35
| 16
| 18
| 34
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 36
| 31
| 20
| 51
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 6
| 1
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 31
| 17
| 11
| 28
|
| 124
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 7
| 4
| 11
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 32
| 10
| 9
| 19
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 44
| 19
| 20
| 39
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 43
| 17
| 12
| 29
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Kapfenberg
| Avstrijska liga
| 80/81
|
| 34
| 46
| 44
| 90
|
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Kapfenberg
| Avstrijska liga
| 81/82
|
| 37
| 29
| 43
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Kapfenberg
| Avstrijska liga
| 82/83
|
| 38
| 33
| 58
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 715
| bgcolor="#7FFF00" | 504
| bgcolor="#7FFF00" | 289
| bgcolor="#7FFF00" | 793
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 342
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti EC Kapfenberg
Selektorji ruske hokejske reprezentance
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL